Mengo ist
 ein Hügel und Stadtteil in Kampala, Uganda; siehe Mengo (Berg)

Mengo ist der Familienname folgender Personen:
 Jerry Mengo (1911–1979), französischer Unterhaltungs- und Jazzmusiker (Schlagzeug, Gitarre, Gesang), Bandleader, Filmkomponist und Arrangeur